Jan Haring (matroos), matroos bij de Watergeuzen
Jan Haring (Jommeke), kapitein Jan Haring uit de stripreeks Jommeke